Die All England 1975 im Badminton fanden vom 19. bis zum 22. März 1975 in London statt. Sie waren die 65. Auflage dieser Veranstaltung. Die Deutschen Willi Braun und Roland Maywald scheiterten im Halbfinale des Herrendoppels.

Austragungsort 
 Wembley Arena

Sieger und Platzierte

Finalresultate

Herreneinzel

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Dameneinzel

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Referenzen 
 http://newspapers.nl.sg/Digitised/Page/straitstimes19750321-1.1.28.aspx
 http://newspapers.nl.sg/Digitised/Article/straitstimes19750322-1.2.101.9.aspx

Badmintonwettbewerb in London
Badminton 1975
1975
Sportveranstaltung im London Borough of Brent
Wembley Arena